Villa Solms steht für folgende Villen:

* Schloss Solms in Baden-Baden
 Villa Solms (Hannover) in Hannover 
 Solmsschlösschen in Wiesbaden